Smržov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Smržov (okres Jindřichův Hradec)
 Smržov (okres Hradec Králové)
 Horní Smržov in het district Blansko